Секки () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Секки, Анджело (1818—1878) — итальянский священник и астроном, директор обсерватории Папского Григорианского Университета.
 Секки, Эдуардо (1913—1984) — аргентинский шахматист.

Другое 
 Секки — небольшой ударный кратер в области северо-западного побережья Моря Изобилия на видимой стороне Луны.
 Секки — лунные горы на видимой стороне Луны, расположенные на границе между морем Спокойствия и морем Изобилия.
 Диск Секки — приспособление для измерения прозрачности воды в глубоких водоемах.

Примечания